Nome proprio italiano, diminutivo di Bartolomeo, portato fra gli altri da:
Bartolino da Novara, architetto e ingegnere italiano del XIV secolo
Bartolino da Padova, compositore italiano del XIV secolo, rappresentante dellArs nova
 Bartolino – italianizzazione del cognome danese Bartholin portato fra l'altro da una nota dinastia di anatomisti, uno dei quali (Caspar) diede il nome alle ghiandole di Bartolino
 Bartolino – villaggio del comune rurale polacco di Malechowo, appartenuto fino al 1945 alla Germania col nome di Bartlin